Baanes I Genúnio (; ) foi um nobre armênio (nacarar) do  da família Genúnio.

Vida 

Se envolveu na revolta liderada por  e os demais nacarares contra o xá  . Foram derrotados pelas tropas persas na Batalha de Avarair em 26 de maio de 451 e Baanes esteve entre os martirizados; seus apoiantes seus também foram executados. Lázaro de Parpi também alude a seu martírio.

Bibliografia 

 

 

 

Família Genúnio
Armênios do século V
Rebelião de Vardanes II Mamicônio
Rebeldes do Império Sassânida